www.handy-games.com GmbH, более известная как HandyGames — немецкая компания, основанная в 2000 году и занимающаяся разработкой и изданием компьютерных игр, с 2018 года являющаяся собственностью THQ Nordic.

История 
Компания была основана в 2000 году братьями Кристофером и Маркусом Кассулке вместе с партнёром Удо Баузэйном. В 2006 году компания выпустила свою первую бесплатную игру и с того момента начала переход к f2p бизнес модели. С 2010 года все новые мобильные игры HandyGames либо бесплатны, либо Freemium. К 2014 году у HandyGames было 150 000 загрузок приложений в месяц и более 100 миллионов загрузок в целом.

В 2012 году HandyGames стала расширяться на другие платформы, в том числе на ПК и Smart TV. В январе 2014 и 2015 годов компания была главным спонсором благотворительного дня HandyGames в Вюрцбурге, целью которого был сбор средств на исследования рака. В обоих случаях на мероприятии было собрано около 50000 евро.

В 2014 году HandyGames была одной из первых компаний, выпустившей игры для умной одежды. Игры совместимы с устройствами Android Wear, включая Moto 360 от Motorola, , Sony SmartWatch и LG G Watch.

В 2015 году компания начала разработку игр для виртуальной реальности, выпустив такую игру как «Hidden Temple — VR Adventure». Данные игры позволяют играть в режиме 360°, используя одни из поддерживаемых очков виртуальной реальности, таких как Oculus Rift, Samsung Gear VR или Google Cardboard. Одновременно с этим, HandyGames приступила к разработке игр для восьмого поколения игровых консолей, таких как PlayStation 4, Xbox One и более поздних версий для Nintendo Switch.

9 июля 2018 года THQ Nordic объявила о переходе HandyGames и всей её интеллектуальной собственности под свой контроль. Все сотрудники компании сохранили свои рабочие места.

В 2018 году,  одобрил финансирование на разработку очередной игры из серии «Горожане», под рабочим названием «Townsmen Expeditions», выделив HandyGames 150 тыс. евро. По состоянию на 2020 год в HandyGames работает 60 человек.

Награды 
  — лучшая студия (лучшая немецкая студия).
 Gamescom Award 2019 — лучшая мобильная игра (Battle Chasers: Nightwar (Mobile Edition))
 Gamescom Award 2019 — инди награда Gamescom (El Hijo — Honig Studios)

Игры

Примечания 

Издатели компьютерных игр
Производители компьютерных игр Германии